Grupa programów komputerowych Nero służących głównie do wypalania płyt produkowanych przez firmę Nero AG
 program Nero BackItUp – tworzenie kopii zapasowych
 program Nero Burning ROM – nagrywanie płyt
 program Nero BurnRights – ustalanie praw zapisu
 program Nero CoverDesigner – projektowanie okładek płyt
 program Nero DiscCopy Gadget – kopiowanie płyty jednym kliknięciem
 program Nero DiscSpeed – testowanie napędów
 program Nero Express (uproszczona wersja Nero Burning ROM) – nagrywanie płyt
 program Nero Home – zarządzanie plikami multimedialnymi
 program Nero InfoTool – informacje o systemie
 program Nero MediaHub – organizator mediów
 program Nero PhotoSnap – edycja fotografii
 program Nero Recode – przekodowywanie filmów DVD
 program Nero RescueAgent – odzyskiwanie plików
 program Nero ShowTime – odtwarzanie multimediów
 program Nero SoundTrax – miksowanie muzyki
 program Nero StartSmart – centralna aplikacja
 program Nero Vision – edycja i nagrywanie filmów
 program Nero WaveEditor – edycja muzyki
 Nero – angielski zespół muzyczny
 Nero – album zespołu Closterkeller
Nero – postać z anime Black Clover

Zobacz też 
 cesarz rzymski Neron
 Klaudiusz Neron Juliusz Cezar